Carzago – frazione del comune di Drizzona (Lombardia)
 Carzago Riviera – frazione del comune di Calvagese della Riviera (Lombardia)